Franz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Herbert Franz
 Nico M. Franz